Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Myrmidon :
 le , un navire de sixième rang de 22 canons en service de 1781 à 1811 ;
 le , un navire de sixième rang de 20 canons lancé en 1813 et démoli en 1823 ;
 le , un bateau à roues à aubes à coque en fer en service de 1845 à 1858 ;
 le , un navire à vis en bois lancé en 1867 et vendu en 1889 ; 
 le , un destroyer de classe B lancé en 1900 et coulé dans une collision en 1917 ; 
 le , un destroyer de classe M lancé en 1942. Il est transféré dans la marine polonaise et renommé ORP Orkan (G90), avant d'être coulé l'année suivante ; 
 le , un dragueur de mines lancé en 1944 et démoli en 1958.

Myrmidon